Вортон има више значења:
 Округ Вортон (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Вортон (Тексас), је град у америчкој савезној држави Тексас
 Вортон (Њу Џерзи), је град у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Вортон (Охајо), је град у америчкој савезној држави Охајо
 Вортон (Мериленд), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мериленд
 Вортон (Фајлд),